Piotr II (ur. 1203 w Suzie, zm. 15 maja 1268 w Pierre-Châtel) – hrabia Sabaudii, młodszy syn hrabiego Tomasza I i Małgorzaty, córki Wilhelma I, hrabiego Genewy. Zwany „małym Karolem Wielkim”.

Życiorys 
Piotr był wujem Eleonory Prowansalskiej, która w 1236 r. poślubiła króla Anglii Henryka III. Piotr towarzyszył siostrzenicy w podróży do Anglii i pozostał tam przez ponad 20 lat. Z ramienia Henryka III brał udział w negocjacjach pokojowych z Francją. W 1241 r. otrzymał tytuł hrabiego Richmond i prestiżowy urząd lorda strażnika Pięciu Portów (sprawował go do 1255 r.). Wraz z tytułem hrabiowskim Piotr otrzymał ziemie między Tamizą a obecną ulicą Strand, gdzie w 1263 r. Piotr wzniósł Savoy Palace, który istnieje do dziś. W 1246 r. otrzymał od króla zamek Pevensey.

Jako stronnik króla Piotr był przeciwnikiem Szymona de Montfort, 6. hrabiego Leicester, lidera opozycji feudalnej. Później jednak, na skutek niezadowolenia z polityki króla, Piotr przeszedł na stronę opozycji i na tzw. wściekłym parlamencie w 1258 r. wystąpił po stronie Montforta.

W 1263 r. zmarł bezpotomnie bratanek Piotra, Bonifacy Sabaudzki. Piotr opuścił Anglię i udał się do Sabaudii, gdzie został okrzyknięty hrabią z pominięciem praw swojego innego bratanka, Tomasza, syna starszego brata Piotra. Piotr rządził hrabstwem do swojej śmierci z 1268 r. Z zawartego w 1234 r. małżeństwa z Agnieszką de Faucigny doczekał się córki:
 Beatrycze (ok. 1235 – 21 listopada 1310), żony Guiguesa VII, delfina Viennois, i Gastona VII, wicehrabiego Bearn.

Po śmierci Piotra hrabią Sabaudii został jego młodszy brat, Filip.

Rodowód 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Urodzeni w 1203
Zmarli w 1268